Ын — русская передача некоторых слогов других, обычно восточных, языков.

 Ын, ыня — буква старого румынского кириллического алфавита (Ꙟꙟ).
 Ын — река в Республике Коми.

Китайские фамилии 
Ын (Нг, Ng, [ŋ̩]) является кириллической транскрипцией следующих фамилий, распространённых на юге Китая:
 кантонская или хакканская фамилия Ng, которая соответствует фамилии У ( или ).
 южноминьская (в том числе тайваньская) фамилия Ng, которая соответствует фамилии Хуан ().

В английском эти фамилии часто передаются как Ang, Eng, Ing и Ong в США и Ung в Австралии. Поэтому, если они попадают в русский через английское посредство, они могут выглядеть как Анг, Энг, Инг, Онг и Унг.

 Другие варианты этой фамилии: У, Го, Нго.

 Известные носители
Фамилия 吴 / 吳 (Ng / Wú) была 10-й по распространённости китайской фамилией в 2006 году, хотя в 1990 году она занимала 8-е место.

 Ын, Конрад — муж сестры Барака Обамы, Майи Суторо-Ын.
 Ын, Мэри — канадский политик.
 Ын, Тоби — канадский бадминтонист, участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Ын, Эндрю — американский учёный в области информатики, один из основателей стартапа в области онлайн-обучения Coursera.
 Ын Ваи Чхиу — профессиональный гонконгский футболист.
 Ын Камчхюнь — южно-китайский футболист, двукратный победитель футбольного турнира Дальневосточных игр.
 Ын Сиюнь (; род. 1944) — гонконгский кинорежиссёр и продюсер.
 Ын Чинь Хань — сингапурский актёр.

Корейский язык 
Ын () — слог корейского языка, может входить в имена.
 Ким Чен Ын — председатель госсовета и верховный руководитель КНДР.
 О Ын Сон — корейская альпинистка, первой из женщин покорившая все 14 восьмитысячников.
 Ынхёк — псевдоним участника корейской идол-группы Super Junior.

Вьетнамский язык 
 Ын (Ứng) — вьетнамская фамилия, местный вариант китайской фамилии Ин.

См. также 
 Ынтхун () — река в Гонконге